Berezan' – città dell'Ucraina
 Berezan' – isola del Mar Nero